Holubice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Holubice, Gemeinde im Okres Vyškov
Holubice, Gemeinde im Okres Praha-západ; siehe Holubice v Čechách
Holubice (Ptení), Ortsteil von Ptení, Okres Prostějov
Holubice, Ansiedlung in der Gemeinde von Medlov u Uničova, Okres Olomouc